Tshurnovuono kan syfta på följande platser:

Finland 

 Surnuvuono, vik, Lappland, 
 Haglklumpen, berg, Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar